Natator – monotypowy rodzaj żółwia morskiego reprezentowany przez Natator depressa – żółw natator, nazywany również żółwiem australijskim.

Bibliografia 

Żółwie morskie